Se også 952 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
52
Artikler om enkelte år